Ла Венада има више значења:

 Ла Венада (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Венада, Ел Ногал (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Венада (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Венада (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Венада (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Венада (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Венада (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Венада (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Венада (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Венада (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Венада (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Венада (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Венада (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Амадор Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Антонио Кабељо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Габријел Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Гвадалупе Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Мерсед Касас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Пабло Хил (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Рафаел Рамос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Франсиско Кабељо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Хосе Гвадалупе Кабељо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Хосе Марселино Рамос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венада, Ел Седро (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику